Chanteloup (Eure)
 Chanteloup (Ille-et-Vilaine)
 Chanteloup (Manche)
 Chanteloup (Deux-Sèvres)
ook:
Chanteloup-en-Brie,  Seine-et-Marne
Chanteloup-les-Bois,  Maine-et-Loire
Chanteloup-les-Vignes,  Yvelines